Иван Левитский:
 Левитский, Иван Михайлович — русский писатель и переводчик.
 Левитский, Иван Стахиевич (1907—1994) — российский учёный в области ремонта машин и сельскохозяйственной техники, доктор технических наук, профессор.